Rothschild kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rothschild (ö),

USA 

 Rothschild (ort), Wisconsin, Marathon County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar